|-
| 157401 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157402 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157403 - ||  || 6 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157404 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157405 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157406 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157407 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157408 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157409 - ||  || 9 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157410 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157411 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157412 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157413 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157414 - ||  || 8 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157415 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157416 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157417 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157418 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157419 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157420 - ||  || 13 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157421 Carolpercy ||  || 8 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 157422 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157423 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157424 - ||  || 4 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157425 - ||  || 4 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157426 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157427 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157428 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157429 - ||  || 13 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157430 - ||  || 13 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157431 - ||  || 13 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157432 - ||  || 15 octombrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 157433 - ||  || 14 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157434 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157435 - ||  || 13 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157436 - ||  || 18 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157437 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157438 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157439 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157440 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157441 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157442 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157443 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157444 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157445 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 157446 - ||  || 5 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157447 - ||  || 5 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157448 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157449 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 157450 - ||  || 5 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157451 - ||  || 7 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157452 - ||  || 10 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157453 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157454 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157455 - || 2004 WV || 17 noiembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157456 Pivatte ||  || 17 noiembrie 2004 || Nogales || 
|-
| 157457 - ||  || 20 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157458 - ||  || 1 decembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157459 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157460 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157461 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157462 - ||  || 7 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157463 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157464 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157465 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 157466 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157467 - ||  || 10 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 157468 - ||  || 10 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157469 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157470 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157471 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157472 - ||  || 1 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 157473 Emuno || 2005 QH || 23 august 2005 ||  || 
|-
| 157474 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157475 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157476 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157477 - ||  || 26 august 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 157478 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157479 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157480 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157481 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157482 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157483 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157484 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157485 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157486 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157487 - ||  || 31 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157488 - ||  || 31 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157489 - ||  || 31 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157490 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157491 Rüdigerkollar ||  || 8 septembrie 2005 || Radebeul || 
|-
| 157492 - ||  || 6 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157493 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157494 Durham ||  || 11 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 157495 - ||  || 23 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157496 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157497 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157498 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157499 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157500 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-